Jonca ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Jonca (* 1956), deutsche Schauspielerin
 Karol Jonca (1930–2008), polnischer Historiker und Jurist
 Nele Jonca (* 1982), deutsche Schauspielerin